Ciemno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Ciemno, un village dans la voïvodie de Lublin
 Ciemno, un village dans la voïvodie de Poméranie